Roccani – abitanti di Rocca San Zenone
Roccani – abitanti di Roccamonfina (Italia)
Roccani – abitanti di Roccasalli